Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-80 (1916)
 UB-80

Вторая мировая война 
 U-80 (1941)